Scheuerhof ist der Ortsname von

 Scheuerhof (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Scheuerhof (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Scheuerhof (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen